Le Feu sous la peau, film français de Gérard Kikoïne (1985)
 Le Feu sous la peau, film australien de Paul Goldman (2006)